El Olvido kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Olvido, Coscomatepec, 
 El Olvido, Atzalan, 
 El Olvido, Jalisco, Tequila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar